Schloss Behringersdorf steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss (Behringersdorf)
 Neues Schloss (Behringersdorf)